James Sinclair kan syfta på bland andra:

* James Sinclair (1913–1968), skotsk botanist
 James Sinclair (1908–1984), kanadensisk politiker
 James Sinclair (född 1987), engelsk fotbollsspelare
 James Sinclair, 12:e earl av Caithness (1766–1823), skotsk peer
 James Sinclair, 14:e earl av Caithness (1821–1881), skotsk politiker och vetenskapsman
 James H. Sinclair (1871–1943), amerikansk politiker